La saison 2013 du Championnat de Malaisie de football est la trente-deuxième édition de la première division en Malaisie. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de D2.

C'est le club singapourien de Singapour Lions XII qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur Selangor FA et Johor Darul Takzim. Il s'agit du troisième titre de champion de Malaisie de l'histoire du club, le premier depuis 1994. Il ne peut cependant pas participer à la Coupe de l'AFC 2014, n'étant pas une formation malaisienne.

Clubs participants 

 ATM FA - Club promu de D2
 Selangor FA
 Pahang FA - Club promu de D2
 Perak FA
 Singapour Lions XII
 PKNS FC
 Felda United FC
 Negeri Sembilan FA
 Johor Darul Takzim
 Kelantan FA
 PBDKT T-Team FC
 Terengganu FA

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 
 Match nul : 
 Défaite :

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 En tant qu'équipe non malaisienne, Singapour Lions XII ne peut pas participer à la Coupe de l'AFC pour la Malaisie.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Championnat de Malaisie de football

Championnat de Malaisie de football
Malaisie
Sport en Malaisie en 2013